Sweetwater River – rzeka w stanie Wyoming
 Sweetwater – zespół muzyczny, znany głównie w latach 60.

Miejscowości w USA:
 Sweetwater – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Duval
 Sweetwater – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Beckham
 Sweetwater – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Nez Perce
 Sweetwater – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Monroe
 Sweetwater – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Nolan
Gminy w USA:
 Sweetwater (ang. Sweetwater Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Sweetwater (ang. Sweetwater Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Clay
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sweetwater (ang. Sweetwater County) – w stanie Wyoming